Rozszerzenie granic Quebecu (1898)
 Rozszerzenie granic Quebecu (1912)